Гіжицький (/Ґіжицкі) — польське прізвище.
 Павел Гіжицький (бл.1400–1463) — латинський єпископ Плоцький.
 Павел Гіжицький (1692–1762) — архітектор, скульптор, художник доби пізнього бароко на Волині і Галичині, єзуїт.

Див. також 
 Гіжицький повіт — один з 19 земських повітів Вармінсько-Мазурського воєводства Польщі.
 Гижицький
Польські прізвища